Osoby o tym nazwisku:
 Adam Szymusik – polski psychiatra
 Bogdan Szymusik – polski wojskowy, pszczelarz